kanton Saint-Flour-Nord
 kanton Saint-Flour-Sud